Allah Rakha Rahman (1966-), auteur, compositeur, interprète, producteur et philanthrope indien.
 Hasim Rahman (1972-), un boxeur américain.
 Oli Rahman (1975-), un footballeur ghanéen.
 Mizanur Rahman, arbitre de cricket bangladais.
 Rashin Rahman (1967-), acteur indien.
 Rizia Rahman (1939-2019), romancière bangladaise.
 Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), père fondateur du Bangladesh.
 
 Zillur Rahman (1929-2013), homme politique bangladais.

Voir aussi 
 
Patronyme arabe
Patronyme indien